Syzyf () – jeden z 5 największych banków pakietów wolnego oprogramowania na świecie. Projekt rozwijany na podstawie repozytorium pakietów RPM.

Prace nad Syzyfem prowadzi zespół deweloperów ALT Linux Team, w skład którego wchodzi 150 uczestników z pięciu krajów świata. Syzyf jest największym projektem rozwijającym wolne oprogramowanie, stworzonym przez rosyjskojęzyczny zespół. Syzyf jest w całości otwarty, tj. nie istnieją żadne tajne patche i zamknięte testy z podpisem o nierozgłaszaniu. Szczególną uwagę poświęca się bezpieczeństwu systemu, umiędzynarodowieniu, uzupełnianiu i poprawności zależności międzypakietowych.

Syzyf jest zorientowany na deweloperów dystrybucji i rozwiązań, i dlatego zawiera najnowsze zabezpieczenie programowe, ze wszystkimi jego zaletami i wadami (niekiedy jeszcze nieznanymi), w tym i niebezpiecznymi dla użytkowników.

Na bazie repozytorium Syzyf powstają stabilne dystrybucje ALT Linux, pokrywające potrzeby użytkowników, a także rozwiązania dla wąskospecjalizowanych zadań.

W 2007 roku repozytorium Syzyf otrzymało nagrodę CNews Awards w kategorii "Informacyjne bezpieczeństwo".

Narzędzia 
W ramach projektu Syzyf, członkowie ALT Linux Team stworzyli zestaw narzędzi:

 Hasher – narzędzie do bezpiecznego montowania pakietów RPM w bezpiecznym środowisku,
 Gear – narzędzie do wspierania i wspólnego rozwijania pakietów RPM w systemie kontroli wersji git,
 Alterator – platforma do zarządzania konfiguracją systemu Linux,
 ALT Linux Installer – instalator, wykorzystywany w dystrybucjach ALT Linux.

Przypisy

Zobacz też 
 Fedora
 PLD

Linki zewnętrzne 
 Rozdział ALT Linux Wiki, poświęcony Syzyfowi 

Pakiety instalacyjne
Serwery